Amsa steht für:
 Amsa (Mythologie), eine vedische Gottheit

AMSA steht als Abkürzung für:
 Australian Maritime Safety Authority, eine australische Seefahrtsbehörde
 Austrian Medical Students’ Association, eine österreichische Studentenorganisation

Abkürzung